Общероссийский математический портал (Math-Net.Ru) — портал, предоставляющий различные возможности в поиске информации о математической жизни в России. Доступ к собранной на портале информации свободный, за исключением файлов с полными текстами статей. Решение о доступе к этим файлам принимается отдельно для каждого издания.

Разделы 
Портал содержит разделы: журналы, персоналии, организации, семинары, видеотека, конференции.

Раздел «Журналы» — ключевой компонент портала. Он объединяет более 100 журналов по математике, информатике, физике и химии. Журналы в портале имеют импакт-фактор Math-Net.Ru.

История 
Создан в 2006 году и развивается Математическим институтом им. В. А. Стеклова Российской академии наук. Предшественником портала являлась база данных «Директория российских математиков», созданная в конце 1980-х годов по просьбе Американского математического общества для включения в международный справочник World Directory of Mathematicians. Эта база данных вошла в портал как её составная часть.

Созданием и развитием портала занимается созданный в 2003 году Сектор компьютерных сетей и информационных технологий МИАН, а с 2011 года — Отдел компьютерных сетей и информационных технологий МИАН.

См. также 
 Реферативный журнал. Математика
 Mathematical Reviews
 Zentralblatt MATH
 Mathematics Genealogy Project

Примечания

Ссылки 
 Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 
 
 Math-Net.Ru as a digital archive of the Russian mathematical knowledge from the XIX century to today
 Жижченко А. Б., Изаак А. Д. «Информационная система Math-Net.Ru. Применение современных технологий в научной работе математика», УМН, 62:5(377) (2007), 107—132.
 Жижченко А. Б., Изаак А. Д. «Информационная система Math-Net.Ru. Современное состояние и перспективы развития. Импакт-факторы российских математических журналов», УМН, 64:4(388) (2009), 195—204.
 D. Chebukov, A. Izaak, O. Misyurina, Yu. Pupyrev, A. Zhizhchenko, «Math-Net.Ru as a digital archive of the Russian mathematical knowledge from the XIX century to today», Lecture Notes in Computer Science, 7961, ed. J. Carette et al., 2013, 344—348.

Базы данных в Интернете
Математические сайты
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2006 году